Het ATP-toernooi van Båstad 1997 (met de officiële naam Investor Swedish Open 1997) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Båstad
ATP-toernooi van Båstad